Yukarıdere (Çaycuma), een dorp in het Turkse district Çaycuma
 Yukarıdere (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz
 Yukarıdere (Ulus), een dorp in het Turkse district Ulus